Sautusjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sautusjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (24,4 km²)
Sautusjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (1,59 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn